Ренсселер — фамилия голландского происхождения, а также топоним.

Род 
Ренсселер, ван () — династия предпринимателей и государственных деятелей США голландского происхождения.

Персоналии 
 Ренсселер, Александр ван (1850—1933) — американский теннисист и игрок в крикет.
 Ренсселер, Килиан ван (изначально Килиан ван Ренсселар, 1586—1643) — совладелец Нидерландской Вест-Индской компании.
 Ренсселер, Стивен ван (1764—1839) — политик США, лейтенант-губернатор штата Нью-Йорк.
 Ренсселер, Кэтрин ван, в браке Скайлер (1734—1803) — американская светская дама и героиня войны за Независимость США, супруга сенатора Филипа Скайлера.
 Ренсселер, Маргарита ван, урождённая Скайлер (1758—1801) — супруга Стивена ван Ренсселера, дочь Кэтрин ван Ренсселер.

Топонимы 
 Ренсселер (Индиана)
 Ренсселер (Нью-Йорк):
 Ренсселер (город, Нью-Йорк)
 Ренсселер (округ, Нью-Йорк)

Другое 
 Политехнический институт Ренсселера